Baljurk (kleding)
 Baljurk (Den Haag), een geveldecoratie in Den Haag